Jméno a příjmení Vladimír Procházka má více nositelů:

 Vladimír Procházka (právník) (1924–1967) – právník a historik
 Vladimír Procházka (chemik) (1925–1987) – český chemik
 Vladimír Procházka (politik KDU-ČSL) (* 1946) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec PSP za KDU-ČSL
 Vladimír Procházka (politik KSČ) (1895–1968) – český a československý právní teoretik, překladatel a politik, poválečný poslanec čs. parlamentu
 Vladimír Procházka (horolezec) (1918–1994) – český horolezec a pedagog
 Vladimír Procházka (horolezec, 1948) – český horolezec a historik, syn Vladimíra
 
 Vladimír Procházka (poslanec ČNR) (* 1936) – český politik z Prostějovska, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za LSU a ČMUS
 Vladimír Procházka (sklářský výtvarník) (* 1947) – český sochař a sklářský výtvarník
Vladimír Procházka (teatrolog) (1919–1997) – český teatrolog
Vladimír Procházka (dramaturg) (* 1951) – český dramaturg, ředitel Činoherního klubu, syn Vladimíra
 Vladimír Procházka (volejbalista) (* 1973) – slovenský volejbalista